Квинт Ни́нний Ха́ста () — имя нескольких римских политиков:
 Квинт Нинний Хаста — консул-суффект 88 года;
 Квинт Нинний Хаста — ординарный консул 114 года, сын предыдущего.